The Good Thief ist:

 der englische Originaltitel des Filmes Der Dieb von Monte Carlo
 ein Schauspielstück des irischen Autors Conor McPherson